Tuchenbach ist ein geographischer Name:

 Tuchenbach, Gemeinde im Landkreis Fürth, Bayern
 Tuchenbach (Zenn), linker Zufluss der Zenn durch Veitsbronn, Landkreis Fürth, Bayern